Zhu Ting (né en 1985), footballeur chinois
Zhu Ting (née en 1994), joueuse de volley-ball chinoise